Türkenschanze werden Wehrbauten genannt, die auf die Türkenkriege zurückgehen. Sie wurden in Österreich allerorten auch weit hinter den Fronten gegen marodierenden Reitertrupps der osmanischen Armee errichtet (Türkeneinfälle). Die Erdschanzen waren teils auch mit Palisaden und Gräben, und mit Tschartaken, von den Osmanen übernommenen einfachen Wehrtürmen, gesichert. Nach den großen Siegen des Prinz Eugen wurde die Militärgrenze im kroatisch-südungarischen Raum geschaffen, die Österreich-Ungarn endgültig gegen osmanische Einfälle absicherte.

Eine Ausnahme bildet die Wiener Türkenschanze (ehemals Hohe Warte), sie geht vielleicht auf die Erste Türkenbelagerung (1529) zurück, hat ihren Namen aber insbesondere von der Zweiten Türkenbelagerung (1683), und wurde vom Osmanischen Belagerungsheer errichtet.

Beispiele:
 Kuruzzenschanze zwischen Petronell und Neusiedl am See – gegen die ungarischen Aufständischen in den Kuruzzenkriegen um 1705 errichtet, gehört zu einer umfassenden Verteidigungslinie, die vom Marchfeld bis zur Murinsel reichen sollte. Zu ihr gehörte auch der Wiener Linienwall. 
 bei Zwerndorf bei Weiden an der March, Niederösterreich – Teil der Kuruzzenschanze
 südlich von Stillfried, Niederösterreich – Teil der Kuruzzenschanze
 Türkenschanze bei Dedenitz in der Südoststeiermark 
 am Pfaffensattel, Steiermark (Fischbacher Alpen) 
 am Alpl, Steiermark (Fischbacher Alpen) 
 am Schanzsattel, Steiermark (Fischbacher Alpen) – hat davon seinen Namen 
 Türkenschanze im Kreuttaler Wald bei Kreuttal, Niederösterreich
 Türkenschanze bei Gruisla (Gemeinde Klöch) in der Südoststeiermark 
 Türkenschanze Heitzing, befestigte Höhensiedlung bei Karlstetten bei Sankt Pölten, Niederösterreich 
 Türkenschanze Hausenbach, befestigte Höhensiedlung bei Karlstetten bei Sankt Pölten, Niederösterreich 
 Türkenschanze bei Allhartsberg unweit Amstetten, Niederösterreich
 Türkenschanzen in Eisenkappel, Kärnten – 15. Jh.
 Wehranlage der ehemaligen Burg Hüttenstein auf der Scharflinger Höhe zwischen Mondsee und Wolfgangsee im Salzkammergut, Landesgrenze Oberösterreich–Salzburg

Einzelnachweise 

Türkenkriege
Befestigungstyp